Osoby o nazwisku Klimecka / Klimecki:
 Jan Klimecki – polski bokser
 Leon Klimecki – polski działacz społeczny i dyplomata
 Michał Klimecki – polski historyk, profesor
 Tadeusz Klimecki – generał brygady Wojska Polskiego
 Teresa Świeży-Klimecka – polska artystka malarka
 Stanisław Klimecki – prawnik, działacz społeczny, prezydent Krakowa